Россия принимает участие на летней Универсиаде 2019, которая пройдёт с 3 по 14 июля. Страна представлена 275 спортсменами в 17 видах спорта.

Медалисты

Результаты соревнований

Баскетбол

Водное поло

Волейбол

Дзюдо

Лёгкая атлетика

Настольный теннис

Парусный спорт

Плавание

Прыжки в воду

Регби-7

Спортивная гимнастика

Стрельба

Стрельба из лука

Теннис

Тхэквондо

Фехтование

Футбол

Мужчины 
 Состав команды

Женщины 
 Состав команды

Художественная гимнастика

Примечания 

Страны на летней Универсиаде 2019
Россия на Универсиадах